Jallabert est un patronyme porté notamment par :

 Isaac Jallabert (1765-1815), homme politique français ;
 Jean Jallabert (1712-1768), physicien et homme politique genevois.

Homonymie de patronyme